L'équipe cycliste Lotto Soudal Ladies est une équipe cycliste féminine basée en Belgique. L'équipe est créée en 2006 sous le nom de Lotto-Belisol Ladiesteam. Elle est dirigée par Dany Schoonbaert depuis sa création. Il est assisté de Ivan Depoorter. Elle fait partie de la même structure que l'équipe masculine homonyme.

Histoire de l'équipe

Classements UCI 
Ce tableau présente les places de l'équipe au classement de l'Union cycliste internationale en fin de saison, ainsi que ses meilleures coureuses au classement individuel.

L'équipe participe également aux manches de la Coupe du monde. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur ce circuit, ainsi que sa meilleure coureuse au classement individuel.

En 2016, l'UCI World Tour féminin vient remplacer la Coupe du monde.

Principales victoires

Championnats internationaux 
Cyclisme sur route
 Championnats d'Afrique sur route : 4
 Course en ligne : 2012 (Cherise Taylor) et 2013 (Ashleigh Moolman)
 Contre-la-montre : 2012 et 2013 (Ashleigh Moolman)

Cyclisme sur piste
 Championnats du monde : 1
 Poursuite par équipes : 2015 (Amy Cure)
 Championnats d'Europe : 5
 Américaine : 2016 (Lotte Kopecky)
 Omnium espoirs : 2016 (Lotte Kopecky)
 Course aux points : 2017 (Trine Schmidt)
 Scratch : 2017 (Trine Schmidt)
 Course aux points espoirs : 2016 (Lotte Kopecky)

Championnats nationaux 

Cyclisme sur route
  Championnats d'Afrique du Sud sur route : 7
 Course en ligne : 2011 (Marissa van der Merwe), 2012 et 2013 (Ashleigh Moolman), 2016 (An-Li Kachelhoffer)
 Contre-la-montre : 2011, 2012 (Cherise Taylor) et 2013 (Ashleigh Moolman)
  Championnats d'Australie sur route : 1
 Contre-la-montre : 2006 (Kathryn Watt)
  Championnats de Belgique sur route : 3
 Course en ligne : 2014 (Jolien D'Hoore)
 Contre-la-montre : 2006 (An Van Rie) et 2010 (Grace Verbeke)
  Championnats Grande-Bretagne sur route : 1
 Contre-la-montre : 2014 (Emma Pooley)
  Championnats d'Irlande sur route : 2
 Course en ligne : 2006 et 2007 (Siobhan Horgane-Dervan)
  Championnats d'Italie sur route : 1
 Course en ligne : 2015 (Elena Cecchini)
  Championnats de Norvège sur route : 1
 Course en ligne : 2009 (Linn Torp)

Cyclisme sur piste
   Championnats d'Australie sur piste : 4
 Poursuite individuelle : 2014 et 2015 (Amy Cure)
 Poursuite par équipes : 2014 et 2015 (Amy Cure)
   Championnats du Danemark sur piste : 2
 Poursuite individuelle : 2017 (Trine Schmidt)
 Scratch : 2017 (Trine Schmidt)
   Championnats de Belgique sur piste : 8
 Course aux points : 2007 (Kelly Druyts) et 2017 (Lotte Kopecky)
 Poursuite individuelle : 2007 (Kelly Druyts)
 Vitesse par équipes : 2007 (Kelly Druyts et Jenifer De Merlier)
 Keirin : 2007 (Kelly Druyts)
 Omnium : 2016 et 2017 (Lotte Kopecky)
 Scratch : 2017 (Lotte Kopecky)
   Championnats de France sur piste : 2
 Course aux points : 2016 (Élise Delzenne)
 Poursuite individuelle : 2016 (Élise Delzenne)

Encadrement 

Depuis la création de l'équipe jusqu'en 2020, son directeur sportif est Dany Schoonbaert.

Partenaires 
Depuis la création de l'équipe, son partenaire principal est la loterie nationale belge sous sa marque Lotto. Le fabricant de fenêtres Belisol est le partenaire secondaire de 2006 à 2009 puis de 2012 à 2014. En 2011, le fabricant automobile Honda est le partenaire secondaire de l'équipe. Le fabricant de silicones et colles Soudal devient le partenaire secondaire en 2015.  Le fabricant de cycles Ridley soutient l'équipe. 

En 2016, les vêtements sont fournis par Vermarc, les casques par Lazer, les chaussures par Gaerne, les potences par Dedda, les groupes par Campagnolo, les roues par FFWD avec des roulements C-Bear, les pédales par Look, les compteurs par SRM, les pneus par Continental et les selles par Selle Italia. Les voitures de l'équipe sont des Škoda.

Lotto Soudal Ladies en 2022

Effectif

Victoires

Sur route

Classement UCI

Lotto Soudal Ladies en 2023

Effectif

Victoires

Sur route

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

|-
| 11 janvier || Championnat d'Australie du contre-la-montre || ||9CN|| Kathryn Watt
|-
| 24 juin || Championnat d'Irlande sur route || ||9CN|| Siobhan Horgan Dervan 
|-
| 27 juin || Championnat de Belgique du contre-la-montre || ||9CN|| An Van Rie
|}	

Classement UCI

Effectif

Victoires

|-
|  février || Championnat de Belgique de poursuite individuelle || || 9CN|| Kelly Druyts
|-
|  février || Championnat de Belgique de Keirin |||| 9CN|| Kelly Druyts
|-
|  février || Championnat de Belgique de vitesse par équipes |||| 9CN|| Kelly Druyts, Jenifer De Merlier
|-
|  février || Championnat de Belgique de course aux points |||| 9CN|| Kelly Druyts
|-
|11 mars||  du Tour de Nouvelle-Zélande||||32.2|| Sara Carrigan
|-
|29 avril|| Grand Prix de la ville de Roulers||||41.2|| Sara Carrigan
|-
|5 mai||Championnats d'Océanie sur route||||9|| Kathryn Watt
|-
| 30 juin || Championnat d'Irlande sur route ||||9CN|| Siobhan Horgan Dervan 
|-
| 7 septembre||  du Holland Ladies Tour |||| 12.1 ||  Martine Bras
|}

Classement UCI

Effectif

Victoires

|-
|7 juin||Omloop Door Middag-Humsterland||||41.2|| Vera Koedooder
|-
| 30 décembre || Championnat des Pays-Bas de course aux points || ||9CN|| Vera Koedooder
|}

Classement UCI

Effectif

Victoires

|-
|25 février||  du Tour de Nouvelle-Zélande||||32.2|| Rochelle Gilmore
|-
|26 février||  du Tour de Nouvelle-Zélande||||32.2|| Rochelle Gilmore
|-
| 26 mars || Championnat du monde de poursuite par équipes || ||9CM|| Lizzie Armitstead
|-
|9 mai||Omloop Door Middag-Humsterland||||41.2|| Rochelle Gilmore
|-
| 27 juin || Championnat de Norvège sur route || ||9CN|| Linn Torp
|-
| 23 juillet || du Tour féminin en Limousin||  || 32.2 ||  Grace Verbeke
|-
| 2 août||Tour de Bochum||||21.1|| Rochelle Gilmore
|-
| 12 septembre|| du Tour de l'Ardèche|||| 32.2|| Rochelle Gilmore et  Grace Verbeke
|}

Lizzie Armitstead gagne le scratch et la poursuite par équipes à København respectivement le 13 et 15 février. Le premier novembre, elle remporte la poursuite par équipes à Manchester.

Classement UCI

Effectif

Victoires

|-
| 6 janvier || Championnat d'Australie du contre-la-montre espoirs || ||9CN||  Josephine Tomic
|-
| 5 février || Championnat d'Australie de poursuite par équipes || ||9CN|| Josephine Tomic
|-
| 25 mars || Championnat du monde de poursuite par équipes || ||9CM|| Josephine Tomic
|-
|4 avril||  Tour des Flandres||||0CDM|| Grace Verbeke
|-
|8 août||Valkenburg aan de Geul||||41.2|| Grace Verbeke
|-
| 15 août || Championnat de Belgique du contre-la-montre || ||9CN||  Grace Verbeke
|-
| 25 août ||b étape du Trophée d'Or||||32.2 ||  Vicki Whitelaw
|-
| 11 septembre||Tour de l'Ardèche|||| 32.2|| Vicki Whitelaw
|}

De plus, Josephine Tomic gagne la poursuite par équipes à Pékin le 24 janvier et à Melbourne le 2 décembre.

Classement UCI

Effectif

Victoires

|-
| 2 février ||  du Tour du Qatar||  || 12.1 ||  Cherise Taylor 
|-
| 3 février || Championnat d'Afrique du Sud du contre-la-montre || ||9CN || Cherise Taylor
|-
| 5 février || Championnat d'Afrique du Sud sur route |||| 9CN || Marissa Stander
|-
| 8 juillet|| du Tour de Feminin - O cenu Ceskeho Svycarska||||32.2 || Melissa Hoskins
|-
| 11 novembre || Championnat d'Afrique du contre-la-montre || ||9 ||  Cherise Taylor
|-
| 13 novembre  || Championnat d'Afrique sur route ||  ||9||  Ashleigh Moolman
|}

Classement UCI

Effectif

Victoires

|-
|  mars || Championnat d'Afrique du Sud du contre-la-montre || ||9CN ||  Cherise Taylor
|-
| 3 mars || Championnat d'Afrique du Sud sur route ||  ||9CN ||  Ashleigh Moolman
|-
| 27 mai ||  du Tour de Free State||  || 12.1 ||  Ashleigh Moolman
|-
| 5 août ||   de la Route de France || ||12.1 ||  Cherise Taylor 
|-
|5 septembre||  du Tour de l'Ardèche||  ||32.2||  Ashleigh Moolman
|-
| 8 novembre || Championnat d'Afrique du contre-la-montre || ||9 ||  Ashleigh Moolman
|-
| 10 novembre  || Championnat d'Afrique sur route ||  ||9 ||  Ashleigh Moolman
|}

Classement UCI

Effectif

Victoires

|-
| 28 février || Championnat d'Afrique du Sud du contre-la-montre || || 9CN ||  Ashleigh Moolman
|-
| 2 mars  || Championnat d'Afrique du Sud sur route ||  ||9CN ||  Ashleigh Moolman
|-
|21 avril||Dwars door de Westhoek||||41.2 || Jolien D'Hoore 
|-
|  décembre || Championnat d'Afrique du contre-la-montre || ||9|| Ashleigh Moolman
|-
| 4 décembre  || Championnat d'Afrique sur route ||  ||9|| Ashleigh Moolman
|}

Jolien d'Hoore remporte également la course aux points de Pruszków, ainsi que le scratch et la poursuite individuelle à Aigle.

Classement UCI

Effectif

Victoires

|  février || Championnat d'Australie de poursuite individuelle || || 9CN ||  Amy Cure
|-
|  février || Championnat d'Australie de poursuite par équipes || ||9CN ||  Amy Cure
|-
|15 juin||Diamond Tour||||21.1|| Jolien D'Hoore
|-
| 26 juin || Championnat de Grande-Bretagne du contre-la-montre || ||9CN || Emma Pooley
|-
| 29 juin || Championnat de Belgique sur route || || 9CN ||  Jolien D'Hoore 
|-
| 10 juillet|| du Tour d'Italie|| || 12.1  ||  Emma Pooley 
|-
| 12 juillet|| du Tour d'Italie|| || 12.1  ||  Emma Pooley 
|-
| 13 juillet|| du Tour d'Italie|| || 12.1  ||  Emma Pooley 
|-
| 6 septembre||  du Holland Ladies Tour |||| 12.1 ||  Jolien D'Hoore 
|}

Par ailleurs, Jolien d'Hoore gagne le , l'Omnium et la course aux points à Cottbus le 23 août, ainsi que l'Omnium à Gand le 16 novembre. Amy Cure remporte la course aux points à Londres le 6 décembre.

Classement UCI

 Saison 2015 de l'équipe cycliste Lotto Soudal Ladies
 Saison 2016 de l'équipe cycliste Lotto Soudal Ladies
 Saison 2017 de l'équipe cycliste Lotto Soudal Ladies

Arrivées et départs
L'équipe enregistre l'arrivée de Demi de Jong, la sœur cadette de Thalita, qui après une année chez Boels Dolmans et Parkhotel Valkenburg a accumulé l'expérience nécessaire pour exprimer son talent. Elle est accompagnée de la Néerlandaise Marjolein van 't Geloof  qui était par exemple meilleure jeune du BeNe Ladies Tour 2014. Deux recrues viennent de la Sport Vlaanderen-Guill D'or, dont la structure change. Il s'agit de Valerie Demey et de Kelly Van den Steen qui sort d'une bonne saison 2017. La grimpeuse française Annabelle Dreville rejoint également l'équipe. Elle finit ses études courant 2018 et pourra donc s'impliquer plus dans le cyclisme. À compter aussi la jeune grimpeuse belge Julie Van De Velde arrivée en cours de saison 2017 et la jeune Alana Castrique, qui sort des rangs juniors.

Au niveau des départs, Élise Delzenne prend sa retraite.

Effectif

Déroulement de la saison
Au championnat de Belgique sur route, Annelies Dom, Kelly van den Steen, Sofie de Vuyst et Sanne Cant forme l'échappée durant la majorité de la course. À quinze kilomètres de l'arrivée, un regroupement a lieu. Plus loin, Valerie Demey passe à l'offensive. Elle est suivie par Dom, de Vuyst et Cant. Au sprint en haut de la côte, Annelies Dom s'impose.

Victoires
Sur route
 

Classement UCI

 Arrivées et départs

 Effectif 

 Victoires
 Sur route 
 

 Classement UCI

Arrivées et départs

Effectif

Victoires
Sur route
 

Classement UCI

Effectif

Victoires
Sur route
 

Classement UCI

Notes et références

Liens externes 

    

Équipe cycliste Lotto Soudal Ladies